Брюстер () — английське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Брюстер (прізвище)

Топоніми 

 Брюстер — округ (графство) у штаті Техас, США. Ідентифікатор округу 48043.
 Брюстер — місто, штат Канзас
 Брюстер — місто, штат Массачусетс
 Брюстер — місто, штат Міннесота
 Брюстер — місто, штат Вашингтон
 Брюстер — селище, штат Небраска
 Брюстер — селище, штат Нью-Йорк
 Брюстер — селище, штат Огайо
 Брюстер — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Брюстер — гора (2025 м) на півострові Даніеля (Земля Вікторії, Антарктида)